Сен-Жан-о-Буа́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Жан-о-Буа — в департаменте Арденны
 Сен-Жан-о-Буа — в департаменте Уаза

См. также